Opération séduction aux Caraïbes, une émission de télévision française de télé réalité diffusée sur M6 en 2002, 2003 et 2004 ;
 Opération séduction, un film de Jacques Baratier sorti en 1975.